Norge har deltagit i samtliga paralympiska spel utom sommarspelen 1964 i Tokyo. Under sommarspelen har de flesta norska medaljerna tagits i simning och friidrott, men även i dressyr, cykling, bågskytte och bordtennis har man varit framgångsrika.
Totalt har landet (2019) hämtat hem 640 medaljer varav 328 i de paralympiska vinterspelen. Norges högsta placering i medaljligan är en förstaplats vid de 
Paralympiska vinterspelen 1994 i Innsbruck i Österrike.

Bland vinstrika norska deltagare i de paralympiska spelen kan nämnas simmarna Erling Trondsen med totalt 20 medaljer, varav 13 av guld och Noel Pedersen med 28 medaljer varav 13 av guld samt Cato Zahl Pedersen som har deltagit i både vinter- och sommarspel och vunnit totalt 13 guldmedaljer och en silvermedalj.

Medaljfördelning

Källor 

Nationer i paralympiska spelen